Ice Star 2016 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2016/2017. Został rozegrany w dniach 18 - 20 listopada 2016 roku w białoruskim Mińsku.

Wśród solistów triumfował Ukrainiec Iwan Pawłow, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się jego rodaczka Anna Kniczenkowa. W rywalizacji par tanecznych zwyciężyli również Ukraińcy Ołeksandra Nazarowa i Maksym Nikitin.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Bibliografia 
 

2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 na Białorusi
2016